Jigme Khesar Wangchuck, en dzongkha : , né le  à Katmandou, est le roi du Bhoutan et le cinquième monarque de la dynastie Wangchuck. Il est officiellement couronné roi le  à 8 h 31 précises. À cette date, il était le plus jeune roi au monde.

Il porte le titre de Druk Gyalpo.

Biographie

Famille 
Le roi est le fils aîné de l'ancien roi Jigme Singye Wangchuck, qui a abdiqué en faveur de son fils, et de sa troisième épouse, la reine Ashi Tshering Yangdon (née le ).

Il a une sœur et un frère ainsi que quatre demi-sœurs et trois demi-frères issus des trois autres épouses de son père (les quatre épouses de son père sont sœurs).

Formation 
Après avoir reçu une formation de base au Bhoutan, le futur roi est parti étudier aux États-Unis, puis à Oxford, où il a obtenu un diplôme en relations internationales et en politique.

Il a voyagé à l'étranger, représentant officiellement le Bhoutan à plusieurs occasions, et joue un rôle actif dans de nombreuses organisations culturelles, économiques et de formation.

Accession au trône 
En , le roi Jigme Singye annonce son intention d'abdiquer en faveur de son fils en 2008 et de commencer à lui transférer immédiatement des responsabilités. Il abdique finalement le  et son fils aîné, le prince Jigme Khesar monte sur le trône.

Popularité à l'étranger 
En tant que prince héritier du Bhoutan, il a assisté aux célébrations des 60 ans de règne du roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande les 12 et  parmi les familles royales de 25 pays. Connu de la presse thaï comme le prince Jigme, alors âgé de 26 ans et le plus jeune des visiteurs royaux, a fait sensation drainant de nombreuses admiratrices. La presse thaï l'avait surnommé le « prince charmant » et publiait quotidiennement des photos et des reportages à son sujet et sur le tourisme au Bhoutan plusieurs semaines encore après son départ.

Un sondage réalisé par l'institut ABAC de l'Assumption University de Thaïlande présentait Jigme Khesar Namgyel Wangchuck comme le plus populaire des visiteurs royaux. Néanmoins, certains ont estimé que ce sondage exploitait la solennité d'un événement impliquant le souverain thaïlandais. Quelques heures après sa publication, le directeur du centre ABAC, Nophadol Kanika, retirait les résultats du sondage.

Le site internet thaïlandais  a été noyé sous les commentaires des visiteurs à propos du prince héritier. Parmi les messages, il y avait une photo de lui avec une femme inconnue. Des quotidiens de langue thaï publièrent ensuite la photo. Le département des Investigations spéciales de Thaïlande a lancé une enquête pour déterminer les origines de la photo, dont la publication est considérée comme une violation de la vie privée et a menacé de poursuivre quiconque la publierait à nouveau.

Mariage 

Le , le roi a épousé Jetsun Pema, alors étudiante et âgée de vingt et un ans (née le ). Ils ont deux fils : 
 le prince Jigme Namgyel Wangchuck, né le , prince héritier ;
 le prince Jigme Ugyen Wangchuck, né le .

Titulature 
  - 2004 : Son Altesse royale le prince héritier (naissance)
 2004 -  : Son Altesse royale le prince héritier, gouverneur de Trongsa
 depuis le  : Sa Majesté le roi

Ascendance

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des dirigeants actuels des États
 Liste des rois du Bhoutan
 Relations bilatérales Russie-Bhoutan

Liens externes 
 
 The Chhoetse Penlop's Enthronement
 The King of Bhutan's historic 2005 National day address
 Bhutan's Royal Family
 More Royal Family Background
 / Porte-folio images du couronnement.

Jigme Khesar Namgyel
Étudiant de Magdalen College (Oxford)
Docteur honoris causa de l'université de Calcutta
Docteur honoris causa de l'université Keiō
Naissance en février 1980
Naissance à Katmandou
Personnalité bhoutanaise du XXe siècle
Personnalité bhoutanaise du XXIe siècle